Ženská dvouhra ITS Cupu 2016 probíhala okolo poloviny července 2016. Do singlové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyni trofeje byla Češka Barbora Krejčíková, která zvolila start na paralelně hraném BRD Bucharest Open 2016 v rámci túry WTA.

Vítězkou se stala nejvýše nasazená Ruska Jelizaveta Kuličkovová, jež ve finále zdolala krajanku a turnajovou čtyřku Jekatěrinu Alexandrovovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–2 a 6–1. Na okruhu ITF vybojovala sedmý singlový titul a připsala si prémii 7 600 dolarů. Do boje o titul se poprvé v historii turnaje probojovaly zástupkyně ruského tenisu.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2016 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Tenis v Česku v roce 2016
Ženský okruh ITF 2016